

Physiologie 

 Récepteur : cellules ou organes qui reçoivent des stimuli environnementaux ou internes et produisent un influx nerveux informatif.

Biochimie 

 Récepteur : protéine sur laquelle se lie un ligand, déclenchant ainsi une réponse cellulaire.

Immunologie 

 Récepteur : région d'un anticorps qui reconnaît un antigène.

Communication 

 Récepteur : individu ou entité qui reçoit un ensemble de signes nommé message et tente de l'interpréter.
 Récepteur radio : appareil électronique destiné à recevoir les ondes radioélectriques émises par un émetteur radio.
 Réception des ondes radioélectriques
 Récepteur superhétérodyne

Homonymie